Малая Горка — название населённых пунктов в России.

 Малая Горка — деревня в Великоустюгском районе Вологодской области.
 Малая Горка — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Малая Горка — деревня в Кадуйском районе Вологодской области.
 Малая Горка — деревня в Нюксенском районе Вологодской области.
 Малая Горка — деревня в Подосиновском районе Кировской области.
 Малая Горка — посёлок в Приозерском районе Ленинградской области.
 Малая Горка — деревня в Новгородском районе Новгородской области.
 Малая Горка — деревня в Хвойнинском районе Новгородской области.
 Малая Горка — деревня в Бежаницком районе Псковской области.
 Малая Горка — посёлок в Мартыновском районе Ростовской области.

См. также 
 Малые Горки
 Горка
 Малая Гора